Niedźwiady bezeichnet Ortschaften in Polen:

Weiler in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Niedźwiady (Łukta), Dorf der Gmina Łukta im Powiat Ostródzki, bis 1945: Bärenwinkel, Kreis Osterode, Ostpreußen
Dörfer in der Woiwodschaft Großpolen:
 Niedźwiady (Jaraczewo), Dorf der Gmina Jaraczewo im Powiat Jarociński
 Niedźwiady (Żelazków), Dorf der Gmina Żelazków im Powiat Kaliski
Dörfer in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Niedźwiady (Rogowo), Dorf der Gmina Rogowo im Powiat Żniński
 Niedźwiady (Szubin), Dorf der Gmina Szubin im Powiat Nakielski
Weiler in der Woiwodschaft Lebus:
 Niedźwiady (Świebodzin), Weiler der Gmina Świebodzin
Weiler in der Woiwodschaft Łódź
 Niedźwiady (Skomlin), Dorf der Gmina Skomlin
Weiler in der Woiwodschaft Pommern:
 Niedźwiady (Koczała), Weiler der Gmina Koczała
Weiler in der Woiwodschaft Westpommern:
 Niedźwiady (Szczecinek), Dorf der Gmina Szczecinek